Adorazione del Bambino – dipinto di Beato Angelico
 Adorazione del Bambino – dipinto di Bartolomeo di Tommaso
 Adorazione del Bambino – dipinto del Botticelli
 Adorazione del Bambino – dipinto di Fra Bartolomeo
 Adorazione del Bambino – dipinto di Filippo Lippi
 Adorazione del Bambino –  dipinto di Lorenzo Lotto
 Adorazione del Bambino – dipinto di Giovanni Martino Spanzotti
 Adorazione del Bambino – dipinto di Bramantino databile 1485
 Adorazione del Bambino – dipinto di Correggio, databile 1526
 Adorazione del Bambino – dipinto di Filippino Lippi, databile 1483
 Adorazione del Bambino – dipinto di Francesco di Giorgio Martini, databile 1490
 Adorazione del Bambino – dipinto di Gentile da Fabriano, databile 1420-1421
 Adorazione del Bambino – dipinto di Gerard van Honthorst realizzato circa nel 1619-1620 
 Adorazione del Bambino – dipinto di Lorenzo Costa realizzato circa nel 1490
 Adorazione del Bambino – affresco staccato di Paolo Uccello databile al 1431 o 1437
 Adorazione del Bambino di Camaldoli – dipinto di Filippo Lippi
 Adorazione del Bambino di palazzo Medici – dipinto di Filippo Lippi
 Adorazione del Bambino di San Vincenzo Ferrer – dipinto di Filippo Lippi